Niemcy:
 Frohnhofen – dzielnica gminy Altusried w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Oberallgäu
 Frohnhofen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kusel

Osoby:
 Herbert Frohnhofen – niemiecki teolog

Zobacz też:
 Fronhofen